Battaglia di Utica (240 a.C.) durante la Rivolta dei mercenari
 Assedio di Utica (204 a.C.) durato fino al 203 a.C. da parte di Scipione Africano durante la seconda guerra punica
 Battaglia di Utica (49 a.C.) della Guerra civile tra Cesare e Pompeo